Een Zomerzotheid (boek), boek van Cissy van Marxveldt
 Zomerzotheid, op dit boek gebaseerde film uit 1936